Jackie Edwards (atleet), Bahamaans verspringster.
 Jackie Edwards (musicus), Jamaicaans reggae-muzikant.